Виктор Бережно́й:
 Бережной, Виктор Викторович (род. 1961) — советский баскетболист, российский тренер.
 Бережной, Виктор Михайлович (1916—1983) — советский футболист.